MW kan avse.

 MW – en fysikalisk enhet för effekt, se megawatt
 mW – en fysikalisk enhet för effekt, se milliwatt
 MW – en akronym av engelskans mediumwave, se mellanvåg
 MW – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Malawi
 .mw – nationell toppdomän för Malawi
 MW – förkortning för middleware